Onyeama ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Onyeama (1917–1999), nigerianischer Jurist und Richter am Internationalen Gerichtshof
 Geoffrey Onyeama (* 1956), nigerianischer Diplomat und Jurist